2 miejscowości w Polsce: 
 Drwalew – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Drwalew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów